Ліви́цька — українське прізвище.

 Відомі носії 
 Лівицька-Холодна Наталя Андріївна (1902 — †2005) — українська письменниця, поетеса, перекладач .
 Лівицька Марія Варфоломіївна (1879—1971) — український письменник-мемуарист, громадський діяч.
 Лівицька Гельга (уроджена Вайнцирль) () — українська громадська діячка. Активістка українського жіночого руху.

Див. також 
 Левицька